Франк — многозначный термин и фамилия.

Основные значения 
 Франк — денежная единица.
 Франк — представитель  (см.)
 Франк — имя германского происхождения и образованная от него фамилия (см. ниже).
 Франк — небольшой ударный кратер на видимой стороне Луны.

Фамилия (для просмотра нажмите «показать»)  

 
 Франк, Александр Александрович (род. 1982) — таджикско-германский футболист.
 Франк, Альберт Бернхард (1839—1900) — немецкий биолог, ботаник, профессор ботаники и миколог.
 Франк, Альфред (1884—1945) — немецкий художник, гравёр и скульптор.
 Франк, Альфред фон (1808—1884) — австрийский гравёр, археолог, коллекционер.
 Франк, Андре (1929—2005) — немецкий экономист, социолог.
 Франк, Анна (1929—1945) — автор «Дневника Анны Франк».
 Франк, Анна Глебовна (род. 1936) — советский и российский физик.
 Франк, Антье (род. 1968) — немецкая гребчиха.
 Франк, Бруно (1887—1945) — немецкий писатель, поэт и драматург.
 Франк, Валерий Александрович (1880—1966) — военный инженер-механик, Георгиевский кавалер.
 Франк, Вилли (1903—1989) — зубной врач, гауптштурмфюрер СС
 Франк, Вольфганг (1951—2013) — немецкий футболист и тренер.
 Франк, Вячеслав Генрихович (род. 1965) — российский политический деятель, глава г. Барнаула.
 Франк, Ганс (1900—1946) — рейхсминистр юстиции нацистской Германии.
 Франк, Георгий Авраамович (род. 1936) — российский патологоанатом и онколог.
 Франк, Герман (род. 1959) — немецкий музыкант, гитарист, продюсер.
 Франк, Герт (1956—2019) — датский трековый и шоссейный велогонщик.
 Франк, Герц Вульфович (1926−2013) — кинорежиссёр-документалист, сценарист.
 Франк, Глеб Михайлович (1904—1976) — советский биофизик, академик АН СССР.
 Франк, Григорий Яковлевич (1935—2009) — советский звукорежиссёр, телеведущий.
 Франк, Густав Вильгельм (1832—1904) — немецкий протестантский богослов, философ, историк и писатель.
 Франк, Джеймс (1882—1964) — германский/американский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Франк, Джозеф (1918—2013) — американский филолог-славист и литературный критик.
 Франк, Дмитрий Сигизмундович (1889—1986) — полковник Русского корпуса.
 Франк, Ева (1754—1816) — дочь Якоба Франка.
  (1895—1941) — французский дизайнер и декоратор.
 Франк, Жан-Пьер (1774—1860) — французский художник-портретист, брат-близнец Жозефа Франка.
 Франк, Жозеф (1774—1833) — французский художник-портретист, брат-близнец Жана-Пьера Франка.
 Франк, Завелий Аронович (1910—?) — Герой Социалистического Труда.
 Франк, Иван Петрович (Johann Frank, 1745—1821) — врач.
 
 Франк, Иоахим (род. 1940) — германо-американский химик, лауреат Нобелевской премии.
 Франк, Йозеф (Иосиф Иванович Франк; 1771—1842) — учёный-медик, профессор Виленского университета.
 Франк, Йозеф (архитектор) (1885—1967) — австрийско-шведский архитектор, дизайнер мебели.
 Франк, Йозеф (политик) (1909—1952) — чешский политик.
 Франк, Йосип (1844—1911) — хорватский юрист и политик.
 Франк, Карл Герман (1898—1946) — обергруппенфюрер СС.
 Франк, Керстин (род. 1988) — австрийская фигуристка (одиночный разряд).
 Франк, Клеменс (род. 1961) — немецкий пловец в ластах.
 Франк, Лео Макс (1884—1915) — управляющий Национальной карандашной фабрики США, жертва суда Линча.
 Франк, Леонгард (1882—1961) — немецкий писатель.
 Франк, Либориус фон (1848—1935) — австро-венгерский военачальник, генерал пехоты.
 
 Франк, Людвиг (1834—1884) — немецкий анатом, ветеринар и педагог.
 Франк, Магда (1914—2010) — венгерско-аргентинский скульптор.
 Франк, Максимилиан Леонтьевич — стекольный промышленник в Российской империи в конце XIX и начале XX века, один из совладельцев Торгового дома «М. Франкъ и К°», Торгового дома «М. Эрленбах и К°», Северного стекольно-промышленного общества.
 Франк, Марго (1926—1945) — старшая сестра Анны Франк.
 Франк, Маттиас (род. 1986) — швейцарский велогонщик.
 Франк, Мауриц (1892—1959) — нидерландско-немецкий виолончелист.
 Франк, Микко (род. 1979) — финский дирижёр.
 Франк, Михаил Людвигович (1878—1942) — российский и советский математик, историк воздухоплавания.
 
 Франк, Пауль (настоящее имя: Карл Вильгельм Мерзебургер; 1816—1885) — музыкальный издатель, автор справочной литературы.
 Франк, Пауль (1888—1950) — немецкий фигурист-одиночник.
 Франк, Пьер (1905—1984) — французский троцкист.
 Франк, Рейнгольд (1896—1945) — немецкий юрист, член движения Сопротивления Германии.
 Франк, Рене (1898—1983) — бельгийский спортивный функционер, президент Международной федерации хоккея на траве в 1966—1983 годах.
 Франк, Роберт (род. 1924) — американо-швейцарский фотограф, кинорежиссёр.
 Франк, Рудольф (1886—1979) — немецко-швейцарский актёр, режиссёр и публицист.
 Франк, Себастьян (1499—1543) — немецкий философ, богослов, историк.
 Франк, Сезар (1822—1890) — французский композитор, органист.
 Франк, Семён Людвигович (1877—1950) — русский философ.
 Франк, Сергей Оттович (род. 1960) — российский государственный деятель, министр транспорта РФ.
 Франк, Соломон (1659—1725) — немецкий литератор и чиновник.
 Франк, Тобиас (род. 1958) — немецкий хоккеист на траве, двукратный призёр Олимпийских игр.
 
 Франк, Торбен (род. 1968) — датский футболист, чемпион Европы.
 Франк, Филипп (1884—1966) — физик, математик.
 Франк, Фриц (1914—1988) — немецкий орнитолог, териолог и эколог.
 Франк, Эдит (1900—1945) — мать Анны Франк.
 Франк, Юлия (род. 1970) — немецкая писательница.
 Франк, Якоб (1726—1791) — польско-еврейский религиозный деятель.

Дворянские роды 
 Франки — российский дворянский род.

Двойная фамилия 
  — см.

См. также 

 
 
 Frank